Багха (, ) — топоним:

 Багха — город и муниципалитет на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Багха — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи. 
 Багха Джатин (1879—1915) — деятель индийского национального движения начала XX века.

См. также